Bezirk Bialystok – jednostka administracyjna Prus Wschodnich podczas II wojny światowej.
 Białostocki Okręg Przemysłowy